Le nom de République d'Égypte peut désigner différents régime qu'a connue l'Égypte depuis le coup d'État de 1952 :
 la République d'Égypte (1953-1958) ;
 la République arabe unie (1958-1971), unie avec la Syrie de 1958 à 1961 ;
 la République arabe d'Égypte, nom de l'État depuis 1971.